Almesberg ist der Name folgender Orte:

 Almesberg (Gemeinde Alberndorf), Ortsteil der Gemeinde Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Almesberg (Gemeinde Sankt Oswald), Ortsteil der Gemeinde Sankt Oswald bei Haslach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Almersberg
 Almerberg